Atmore (Alabama)
 Atmore (Alberta)